Ранчо Давид има више значења:

 Ранчо Давид (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Давид (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Давид (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику